Euergetes (griechisch „Wohltäter“) ist akademischer Beiname folgender Personen:

 Euergetes I. (1816): Bernhard Joseph von Hartz (1760–1829), deutscher Mediziner
 Euergetes II. (1819): Christian Ernst Neeff (1782–1849), deutscher Mediziner
 Aesculapius Euergetes (1817): Friedrich Carl von Loe (1786–1838), deutscher Mediziner

Euergetes ist auch der Beiname der ägyptischen Ptolemäerkönige
 Ptolemaios III. Euergetes I.
 Ptolemaios VIII. Euergetes II.

Siehe auch:
 Euergetismus